Nacional Atlético Clube se poate referi la:

Nacional Atlético Clube (SP), un club de fotbal din São Paulo, Brazilia
Nacional Atlético Clube (Muriaé), un club de fotbal din Muriaé, Minas Gerais, Brazilia
Nacional Atlético Clube (Cabedelo), un club de fotbal din Cabedelo, Paraíba, Brazilia
Nacional Atlético Clube (Patos), un club de fotbal din Patos, Paraíba, Brazilia
Nacional Atlético Clube Sociedade Civil Ltda., un club de fotbal din Rolândia, Brazilia

Vezi și
Nacional (dezambiguizare), pentru alte cluburi de fotbal denumite Nacional